Kalverdijk (Noord-Holland), een woonplaats in de Nederlandse gemeente Schagen
Kalverdijk (Zeeland), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Hulst